

Хроника

Сборные

Национальная

Товарищеские матчи

Отборочный цикл Чемпионата Европы по футболу 2012

Вторая национальная

Товарищеские матчи

Молодёжная

Товарищеские матчи

Marbella Cup-2011

Кубок чемпионов Содружества 2011 

* Молодёжная сборная России выступала только на групповом этапе (без права выхода в плей-офф).

Отборочный цикл Чемпионата Европы по футболу среди молодёжи 2013

Женская

Товарищеские матчи

Кубок Кипра 2011 
Групповой этап

Матч за 9-е место

Отборочный цикл Чемпионата Европы по футболу среди женщин 2013

Юношеская (1992 г. р.)

Товарищеские матчи

Международный турнир.  Португалия

Элитный квалификационный раунд Юношеского чемпионата Европы по футболу 2011 (до 19 лет)

Юношеская (1993 г. р.)

Товарищеские матчи

XXIII Международный юношеский турнир памяти Валентина Гранаткина 

Групповой этап

Матч за 3-е место

Международный турнир.  Франция 
Групповой этап

Матч за 5-е место

Международный турнир.  Казахстан 
Групповой этап

Финал

Первый квалификационный раунд Юношеского чемпионата Европы по футболу 2012 (до 19 лет)

Юношеская (1994 г. р.)

Товарищеские матчи

Международный турнир на призы Ассоциации футбола Белоруссии 
Групповой этап

Матч за 3-е место

Элитный квалификационный раунд Юношеского чемпионата Европы по футболу 2011 (до 17 лет)

Юношеская (1995 г. р.)

Первый квалификационный раунд Юношеского чемпионата Европы по футболу 2012 (до 17 лет)

Национальное первенство

Премьер-лига 2011/2012

Первый этап

Второй этап 
Борьба за чемпионство и места в еврокубках

Борьба за сохранение места в Премьер-Лиге

Первый дивизион ФНЛ 2011/2012

Первый этап 

Команде «Жемчужина-Сочи» в связи со снятием с ФНЛ во всех матчах второго круга присуждалось техническое поражение со счётом 0:3. Соответственно команды в несыгранных матчах против «Жемчужины» автоматически получали по 3 очка.

Второй дивизион 2011/2012 

Победители пяти зон Второго дивизиона Чемпионата России перейдут в Первый дивизион ФНЛ.

  Зона Запад 
  Зона Центр 
  Зона Юг 
  Зона Урал-Поволжье 
  Зона Восток

Третий дивизион 2011/2012 

Победители десяти зон Третьего дивизиона Чемпионата России получат право перехода во Второй дивизион.

  МРО Дальний Восток 
  МРО Сибирь 
  МРО Урал и Западная Сибирь 
  МРО Северо-Запад 
  МРО Золотое Кольцо 
  МРО Центр (Москва) 
  МРО Центр (Московская область) 
  МОА Черноземье 
  МФС Приволжье 
  МРО ЮФО

Кубок России по футболу 2010/2011. Весенняя стадия 

В финале Кубка победу одержал московский ЦСКА, победив со счётом 2:1 владикавказскую Аланию.

Кубок России по футболу 2011/2012 

В 2011 году пройдут матчи с 1/512 по 1/8 финала Кубка России по футболу 2011—2012.

Суперкубок России по футболу 2011 

В матче за Суперкубок России по футболу 2011 сыграли чемпион России и обладатель Кубка России по футболу 2009—2010 петербургский Зенит и серебряный призёр чемпионата московский ЦСКА. С минимальным счётом победил Зенит.

Чемпионат России по футболу среди женщин 2011/2012

Еврокубки

Лига чемпионов УЕФА 2011—2012 

В турнире приняли участие петербургский Зенит, московский ЦСКА и казанский Рубин.

Третий квалификационный раунд

Раунд плей-офф

Групповой этап

Группа B

Группа G

Лига Европы УЕФА 2010—2011

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Лига Европы УЕФА 2011—2012 

В турнире приняли участие московский Спартак, владикавказская Алания и московский Локомотив.

Третий квалификационный раунд

Раунд плей-офф

Групповой этап

Группа A

Группа L

Лига чемпионов УЕФА среди женщин 2010—2011 

1/4 финала

Лига чемпионов УЕФА среди женщин 2011—2012 

В турнире приняли участие красноармейская Россиянка и воронежская Энергия.

1/16 финала

1/8 финала

Кубок чемпионов Содружества 2011 

Групповой этап

1/4 финала

1/2 финала

Источники 
 Официальный сайт РФС

Примечания